Zarcillitos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Briza maxima; o
 el nombre común de la planta Briza minor.